Пасиг () — один из 16 городов, формирующих Столичный Регион страны — Метро-Манила. Граничит с городами Тагиг (на юге), Макати(на юго-западе), Мандалуйонг (на западе), Кесон-Сити (на северо-западе), Марикина (на севере) и провинцией Рисаль (на востоке). С населением в , является четвёртым по величине городом Столичного региона, и восьмым по стране.

История 
До прихода испанцев в XVI веке Пасиг входил в мусульманский султанат со столицей в Тондо, торговавшие с арабскими и индийскими купцами. Местное население на месте современного города, в основном состояло из этнических малайцев, китайцев мигрировавших с Южных окраин Китая во время правления династии Мин и местных племён тингуиан. Большинство население исповедовало ислам.

С завоеванием испанцами острова Лусон, началось вытеснения мусульман и прививание местному населению католической веры.

Современный город Пасиг основан испанцами в 1573 году.

В 1901 году Филиппино-американской войны Пасиг включён в состав провинции Рисаль и городу присвоен статус столицы провинции.

В 1975 году Пасиг включён в состав Столичного региона Метро-Манила.

21 января 1995 года городу Пасиг присвоен статус высоко урбанизированного города.

В конце сентябре 2009 год город был затоплен, непрерывными муссонными дождями и вышедшими из берегов реками во время тайфуна Ондой.

Население

Экономика 
Пасиг является одним из крупнейших финансовых и экономических центров Филиппин. В западной части города расположены наиболее финансовые центры города.

Галерея

Административно-территориальное деление 
Город делится на 30 барангаев (от ), объединённые в два дистрикта. Первый дистрикт занимает южные и западные части города, второй дистрикт — северные и восточные.

Известные уроженцы 
 Кочинг, Франсиско (1919—1998) — филиппинский художник-иллюстратор, автор комиксов.
 Салонга, Ховито (1920—2016) — филиппинский юрист, общественный, политический и государственный деятель, президент Сената Филиппин (1987—1992).
 Сантос, Лопе (1879—1963) — филиппинский писатель, лингвист, государственный и общественный деятель.

Примечания 

Населённые пункты Филиппин